Czesław Śpiewa (Zabrze, 1979. április 12. –) lengyel énekes, zeneszerző, dalszövegíró és dalszerző. Czesław Mozil néven született, a később felvett Czesław Śpiewa név magyarul azt jelenti, hogy Czesław Énekel. A lengyel X-Faktor egyik zsűritagja.

Jegyzetek

További információk 
Életrajza

1979-ben született személyek
Zabrzeiek
Nevet változtatott lengyel személyek
Lengyel énekesek
Élő személyek